El Quinteto Ideal de la ABA Liga es un reconocimiento que concede la ABA Liga al mejor quinteto del campeonato de cada temporada. Comenzó a concederse en la temporada 2013-14.

Quinteto ideal

Referencias 

Galardones de la ABA Liga